Миодраг Николић се може одности на:

 Миодраг Николић, српски кошаркаш (1938—2005);
 Миодраг Николић, српски сценограф (1925—2007).